Ли́нденберг ( — «липовая гора»):

Топоним 
 Линденберг-им-Алльгой — город в Баварии
 Линденберг (Бухлоэ) — район города Бухлоэ
 Линденберг — район города Виттенберге
 Линденберг (Передняя Померания) — город в Передней Померании
 Линденберг (Пфальц) — город в Северном Рейне — Вестфалии
 Говернадор-Линденберг — муниципалитет в Бразилии

Фамилия 
 Линденберг, Владимир (1902—1997) — немецкий психиатр
 Линденберг, Карл (1850—1928) — немецкий юрист, музейный работник, филателист.
 Линденберг, Роман Владимирович (1910—1972) — капитан 1-го ранга, командир подводной лодки Д-2 «Народоволец» в годы Отечественной войны.
 Линденберг, Удо (род. 1946) — немецкий рок-певец, писатель и художник.
 Линденберг, Эдуард (1908—1973) — румынский и французский дирижёр.
 Линденберг, Ярослав (род. 1956) — польский дипломат.